

Любоня — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Любоня — село в гміні Кшеменево Лещинського повіту Великопольського воєводства